El término Régulo (del latín regulus) (también, regulus) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Régulo, el señor de un pequeño estado, de un dominio o de una tribu;
 a Regulus, el nombre latino para el basilisco, una criatura mitológica;
 a Regulus,el nombre del género de los reyezuelos o regúlidos (véase Regulidae), del orden Passeriforme;
 a Regulus, el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Leo;[
 a SSM-N-8A Regulus.un misil crucero de Estados Unidos.
 a Regulus Arcturus Black, un personaje de la serie Harry Potter;
 a Regulus de Leo, unpersonaje de Saint Seiya: The Lost Canvas - Hades Mythology;
 a Marco Atilio Régulo, general romano de origen plebeyo, cónsul en dos ocasiones: 267 a. C. y 256 a. C.1​ famoso por su actuación y muerte durante la Primera guerra púnica.
 a Manuel Tamés "Régulo", un comediante mexicano.

Véase también 
 Marco Atilio Régulo (desambiguación)